«Война до последнего украинца» — выражение, ставшее одним из распространённых тезисов российской пропаганды в период вторжения России на Украину.

Использование в США 
В интервью украинского предпринимателя Игоря Коломойского в американской газете The New York Times от 13 ноября 2019 года встречается утверждение о том, что США используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического соперника (Россию), при помощи «войны с Россией до последнего украинца».

Фразу «война до последнего украинца» обнаружил журналист Джеймс Кирчик в колонке политика Рона Пола, размещённой на его сайте 14 марта 2022 года. При этом Пол не занимал никаких государственных должностей с 2012 года. Сами западные официальные лица не употребляли данное высказывание.

Издание «Медуза» пишет, что некоторые левые и правые становятся ситуативными союзниками во внешнеполитических вопросах, используя одну и ту же риторику, в том числе фразу «война до последнего украинца». Некоторые лица, издания и организации сходятся в, по мнению издания, маргинальном мнении, что вина за войну на Украине полностью или в значительной степени лежит на США, НАТО и Западе в целом, а Россия всего лишь жертва их козней.

Позднее фразу несколько раз цитировали западные СМИ с левыми антиимпериалистическими и правыми изоляционистскими взглядами, а также, среди прочих, политолог из Чикагского университета Джон Миршаймер.

В российской пропаганде 
Фраза впоследствии дошла до самого Кремля и подконтрольных ему СМИ, где была представлена как официальная позиция США и Запада. Российские пропагандисты представляют данный взгляд на полномасштабный ввод войск на Украину как господствующую и почти официальную позицию США на Западе. Цель, по заявлению «Медузы», является «подмена» врага, то есть отображение того, что Россия воюет не с Украиной, а со всем «коллективным Западом».

Заявления о войне «коллективного Запада» против России «до последнего украинца» в разное время делали заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, посол России в США Анатолий Антонов и многие другие российские официальные лица, пропагандисты и публицисты. Например 7 июля 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что завления Запада о том, что они «хотят воевать с нами до последнего украинца» являются трагедией для всего украинского народа.

5 декабря командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов в своём Telegram-канале утверждал, что Украина потеряла убитыми более 200 тысяч человек, добавляя: «Объявленная Западом война до последнего украинца практически завершена. Началась война до последнего европейца». 22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США подтвердил, что фактически Вашингтон продолжает опосредованно воевать с Россией «до последнего украинца». Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил в интервью: «Американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточённости внутривидовой борьбы, солидарен в том, что „война до последнего украинца“ — выгодная инвестиция в безопасность Америки».

В РИА Новости выпустили статью под названием «В США заявили о планах вести войну до „последнего украинца“». О таких планах заявил не президент, государственный секретарь или министр обороны, а противоречиво известный дипломат в отставке Чаз Фриман в интервью изданию  — крайне левому новостному конспирологическому сайту, известному распространением российской пропаганды.

В июле сенатор Линдси Грэм заявил, что в случае оказания Украине необходимой ей поддержки украинцы будут «воевать до последнего человека».. Фактчекинговый ресурс Factcheck.ge отметил распространение манипулятивных комментариев с тезисом «Американцы не скрывают, что их цель — война до последнего украинца» к высказыванию сенатора. Издание отметило, что заявление политика — это просто политическая риторика, а не реальный призыв.

Примечания 

Фразы
Пропаганда в России во время вторжения на Украину (2022)